Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Talisman: 

HMS Talisman (1915) war ein Zerstörer der Talisman-Klasse. Das Schiff lief 1915 vom Stapel und wurde 1921 zur Verschrottung verkauft.
HMS Talisman (N78) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1940 vom Stapel und ging 1942 im Mittelmeer verloren.

Schiffsname der Royal Navy